Birkenweiler ist ein Ortsname:

 Birkenweiler (Frickingen), Hof der Gemeinde Frickingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Birkenweiler (Magdeburg), Stadtteil von Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Birkenweiler (Salem), Hof im Gemeindeteil Neufrach von Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Birkenweiher